

Localidades
Ferris (Illinois)
Ferris (Texas)

Outros
10937 Ferris
Save Ferris

Desambiguação